Damir Amirzianovitch Charipzianov - en  et en anglais :  - (né le  à Nijnekamsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Neftekhimik Nijnekamsk, il débute dans la MHL avec le Reaktor en 2012. Il est choisi au premier tour, en cinquantième position lors de la sélection européenne 2013 de la Ligue canadienne de hockey par l'Attack d'Owen Sound. Il part alors en Amérique du Nord et évolue dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel dans la Ligue américaine de hockey avec le Reign d'Ontario en 2016. En 2016, il retourne au Neftekhimik et découvre la Ligue continentale de hockey. Il signe à l'Avangard Omsk en 2020. Il remporte la Coupe Gagarine 2021 avec l'Avangard.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Reaktor || MHL || 54|| 0|| 7|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Attack d'Owen Sound || LHO || 67|| 5|| 11|| 16|| 65|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Attack d'Owen Sound || LHO || 66|| 9|| 25|| 34|| 59|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2015-2016 || Attack d'Owen Sound || LHO || 46|| 5|| 16|| 21|| 34|| 6|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2016-2017 || Reign d'Ontario || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Reign d'Ontario || LAH || 38|| 0|| 3|| 3|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Monarchs de Manchester || ECHL || 10|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 54|| 5|| 11|| 16|| 44|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 61|| 8|| 16|| 24|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 60|| 5|| 21|| 26|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 48|| 2|| 6|| 8|| 22|| 24|| 3|| 5|| 8|| 8
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || 39|| 2|| 8|| 10|| 18|| 13|| 3|| 3|| 6|| 14
|-
| 2022-2023 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2014 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2022 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en février 1996
Naissance à Nijnekamsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé d'argent olympique du Comité olympique de Russie